Берья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Восточный Каркасон. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11037.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 863 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 587 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 350 были экономически активными, 237 — неактивными (показатель активности — 59,6 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 350 активных работали 271 человек (156 мужчин и 115 женщин), безработных было 79 (51 мужчина и 28 женщин). Среди 237 неактивных 34 человека были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 162 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Од